Goyard bezeichnet:

 Goyard (Unternehmen), französischer Lederwarenhersteller

Goyard ist der Familienname von:

 Nicolas Goyard (* 1996), französischer Windsurfer
 Thomas Goyard (* 1992), französischer Windsurfer